Ботовский может означать:
 Ботовский сельсовет
 Ботовский хутор (ныне село Тимофеевка Золочевского района Харьковской области)
 Ботовское сельское поселение

См. также
 Ботовская пещера